Bosnië-Herzegovina
 Klanac (Kakanj), een plaats in de gemeente Kakanj, Bosnië-Herzegovina
 Klanac (Trnovo), een plaats in de gemeente Trnovo, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Klanac (Gospić), een plaats in de Kroatische gemeente Gospić
 Klanac (Vrbovsko), een plaats in de Kroatische gemeente Vrbovsko